Childers ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Childers (Queensland)

in den Vereinigten Staaten:
 Childers (Arkansas)
 Childers (Oklahoma)
 Childers Hill (Tennessee)

Childers ist der Familienname folgender Personen:
 Alisa Childers (* 1975), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Autorin
 Ambyr Childers (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob Childers (1946–2008), US-amerikanischer Countrymusiker
 Buddy Childers (1926–2007), US-amerikanischer Jazz-Trompeter

 Hugh Childers (1827–1896), britisch-australischer Staatsmann
 Jason Childers (* 1975), US-amerikanischer Baseballspieler
 Leee Black Childers (1945–2014), US-amerikanischer Fotograf
 Matt Childers (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nessa Childers (* 1956), irische Politikerin
 Rita Childers (1915–2010), irische Attaché, Ehefrau von Erskine Hamilton Childers, First Lady von Irland

 Sam Childers (* 1962), US-amerikanischer Missionar und Autobiograf
 Thomas Childers (* 1946), US-amerikanischer Historiker
 Travis Childers (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Tyler Childers (* 1991), US-amerikanischer Countrysänger